146-й истребительный авиационный полк (146-й иап) — воинская часть Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
 146-й истребительный авиационный полк
 115-й гвардейский истребительный авиационный полк
 115-й гвардейский Оршанский истребительный авиационный полк
 115-й гвардейский Оршанский ордена Александра Невского истребительный авиационный полк
 115-й гвардейский Оршанский орденов Кутузова и Александра Невского истребительный авиационный полк
 61-й гвардейский Оршанский орденов Кутузова и Александра Невского истребительный авиационный полк ВВС Узбекистана
 Полевая почта 29693

Создание полка 
146-й истребительный авиационный полк сформирован в период с 04 по 18 февраля 1940 года в Московском военном округе на аэродроме Люберцы в составе 4-х эскадрилий на самолётах И-16.

Переименование полка 
146-й истребительный авиационный полк 3 сентября 1943 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм на основании Приказа НКО СССР переименован в 115-й гвардейский истребительный авиационный полк.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 22 июня 1941 года по 30 мая 1942 года
 с 13 августа 1942 года по 19 февраля 1943 года
 с 5 мая 1943 года по 20 августа 1943 года

Командиры полка 
 майор, подполковник Орлов, Константин Дмитриевич, 06.1941 — 14.10.1942
 полковник Шестаков Семён Александрович (погиб),14.10.1942 — 01.08.1943
 майор Дранко Пётр Александрович,09.08.1943 — 06.07.1944
 майор, подполковник Косс Александр Филиппович, 06.07.1944 — 15.11.1945

В составе соединений и объединений

Участие в сражениях и битвах 
Освобождение Бессарабии в 1940 г.Великая Отечественная война (1941—1943):
 Приграничные сражения в Молдавии — с 22 июня 1941 года по 29 июня 1941 года.
 Уманская оборонительная операция — с 16 июля 1941 года по 7 августа 1941 года.
 Киевская операция — с 7 июля 1941 года по 26 сентября 1941 года.
 Харьковская операция — с 30 сентября 1941 года по 30 ноября 1941 года.
 Орловская наступательная операция — с 12 июля 1943 года по 18 августа 1943 года.
 Белгородско-Харьковская операция — с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года.

Первая победа полка в воздухе 
Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 23 июня 1941 года: в групповых воздушных боях над территорией Молдавии лётчики 146-го иап сбили, по разным источникам, от 4 до 6 самолётов противника.

Отличившиеся воины полка 
  Буянов, Виктор Николаевич, заместитель командира полка по политической части. Золотая Звезда № 1108.
  Дранко Пётр Александрович, командир полка, удостоен звания Советского Союза будучи командиром эскадрильи 89-го гвардейского истребительного авиационного полка 7-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 2-го истребительного авиационного корпуса 1-й воздушной армии Западного фронта. Золотая Звезда № 1104.
  Лаухин Александр Кириллович, командир эскадрильи 115-го гвардейского полка, удостоен звания Советского Союза будучи командиром эскадрильи 1-го гвардейского истребительного авиационного полка 7-й гвардейской истребительной авиационной дивизии. Золотая Звезда № 1110.
  Новосёлов Кузьма Васильевич, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 115-го гвардейского истребительного авиационного полка Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 6519.
  Сизов Василий Филиппович, командир эскадрильи 146-го истребительного авиационного полка 3-й авиагруппы 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Филатов Григорий Иванович, старший лейтенант, помощник по командира 146-го истребительного авиационного полка воздушно-стрелковой службе Указом Президиума Верховного Совета СССР 2 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 3518.
  Хлуд Борис Алексеевич, капитан, командир эскадрильи 146-го истребительного авиационного полка Указом Президиума Верховного Совета СССР 2 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1111.

Статистика боевых действий 
Всего за 1941—1943 годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Интересный факт 
 Два лётчика полка, Степан Тихонов и Григорий Федосеев, воюя в составе 34-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного корпуса ПВО, «за уклонение от воздушного боя» в сентябре 1942 года были осуждены судом военного трибунала и приговорены к 10 годам лишения свободы. Поводом послужили сомнительные материалы проверки особого отдела НКВД. Согласно приказу НКО СССР от 9 сентября 1942 года лётчики отбыли срок в штрафной эскадрилье. После отбытия срока прибыли в 146-й истребительный авиационный полк. За короткий срок эти два лётчика сбили 20 самолётов противника, внеся существенный вклад в становлении полка как 115-го гвардейского. Гвардии майор Тихонов закончил войну в должности заместителя командира этого полка, имея 320 боевых вылетов, 53 воздушных боя и сбитых самолётов: 6 лично и 2 в группе. Гвардии капитан Федосеев закончил войну в должности командира эскадрильи, имея на боевом счету около 300 боевых вылетов, сбитых самолётов: 11 лично и 6 в группе.

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Уманской операции